Ostrowik ou Ostrówik peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Ostrowik, village du powiat d'Otwock, 
 Ostrowik, village du powiat de Wołomin
 Ostrówik, village du powiat de Piaseczno

dans la voïvodie de Podlachie
 Ostrowik, village